P41 peut faire référence à plusieurs navires :
 , un sous-marin de la Marine royale norvégienne ;
 LÉ Orla (P41), un patrouilleur de la Marine irlandaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres